Ontario Scotties Tournament of Hearts 2013 – prowincjonalne mistrzostwa Ontario kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2012. Turniej finałowy odbył się w dniach 21-27 stycznia 2013 w Waterloo na lodowisku Kitchener-Waterloo Granite Club.

Tytułu mistrzowskiego bronił zespół Tracy Horgan, który uplasował na 7. miejscu. Pierwsze miejsce zajęła Rachel Homan, która nie przegrała żadnego meczu. Finał przeciwko ekipie Cathy Auld zakończył się wynikiem 7:3.



Proces kwalifikacji 
 Northern Ontario 1. miejsce: Krista McCarville
 Northern Ontario 2. miejsce: Tracy Horgan
 Northern Ontario 3. miejsce: Marlo Dahl
 Northern Ontario 4. miejsce: Kendra Lilly
 Regiony 1 i 2: Rachel Homan, Julie Hastings
 Regiony 3 i 4: Jacqueline Harrison, Sherry Middaugh
 Challenge Round: Jill Mouzar, Cathy Auld

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
21 stycznia 2013; 19:00

Sesja 2. 
22 stycznia 2013; 14:00

Sesja 3. 
22 stycznia 2013; 19:00

Sesja 4. 
23 stycznia 2013; 14:00

Sesja 5. 
23 stycznia 2013; 19:00

Sesja 6. 
24 stycznia 2013; 14:00

Sesja 7. 
24 stycznia 2013; 19:00

Sesja 8. 
25 stycznia 2013; 14:00

Sesja 9. 
25 stycznia 2013; 19:00

Play off

Tie-breaker 
26 stycznia 2013; 9:00

1-2 
26 stycznia 2013; 14:00

3-4 
26 stycznia 2013; 19:00

Półfinał 
27 stycznia 2013; 9:30

Finał 
27 stycznia 2013; 16:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa 2013 Ontario Scotties Tournament of Hearts 

2013 w curlingu
Curling w Kanadzie